Frédéric Chopin (1810-1849) - Pools componist en pianist uit de Romantiek
 Oeuvre van Frédéric Chopin - lijst van werken van Frédéric Chopin
 Jean Chopin (1994) - Frans voetballer 
 Kate Chopin (1850-1904) -  Amerikaans schrijfster
 Chopin (wodka) - Poolse wodka

Zie ook

 Internationaal Frederick Chopin Piano Concours - een van de oudste pianowedstrijden ter wereld
 Fryderyk Chopin Universiteit voor Muziek - universiteitsafdeling voor muziek van de Universiteit van Warschau
 Luchthaven Warschau Frédéric Chopin - belangrijkste internationale luchthaven van Polen te Warschau